RJC steht für:
 Radical Jewish Culture, musikalisch-kulturelle Bewegung in New York
 Researchers’ and Journalists’ Conference of Japan
 Revolutionary Joint Committee, ehemalige separatistische Organisation im Nordosten Indiens
 Roda JC Kerkrade, niederländischer Fußballverein

Abkürzung